Blambangan est :
A Java, le nom :
De la péninsule qui forme la pointe extrême orientale de l'île de Java en Indonésie,
D'une ancienne principauté de Java oriental.
Dans la province de Kalimantan oriental, une des îles Derawan.